Osazuwa ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Osazuwa (* 1989), nigerianische Sprinterin
 Uhunoma Osazuwa (* 1987), nigerianische Leichtathletin